ostroga – akcesorium jeździeckie
 ostroga – część kwiatu niektórych roślin
 ostroga – długa chrząstka biegnąca między ogonem a piętą stanowiąca zakończenie błony lotnej nietoperzy
 ostroga – formacja skalna, fragment ściany wcinający się niżej od reszty tej ściany
 ostroga – zmodyfikowane szczeciny na odnóżach błonkówek
 ostroga – zrogowaciały wyrostek kostny kości śródstopia (tylna część) niektórych ptaków
 Ostroga - skała wspinaczkowa na Wyżynie Częstochowskiej
 Ostroga – szczyt w Karkonoszach
Inne
 ostroga brzegowa – budowla hydrotechniczna
 ostroga piętowa – zmiana zwyrodnieniowa kości stóp
 ostroga regulacyjna – budowla hydrotechniczna
 ostroga Codmana – w medycynie obszar kości